Рде́сник (Potamogeton L.) — рід багаторічних водяних рослин з родини рдесникових, з повзучим на дні кореневищем і довгим тонким стеблом.

Етимологія 
Наукова назва Potamogeton означає «річковий сусід» й походить від  — «річка» й  — «сусід». 

Українська назва рдесник має праслов'янське походження, виводиться від *rьdetі — «червоніти».

Поширення, екологія 
Рід має космополітичне поширення — росте на всіх континентах крім Антарктиди; зростає на островах Мадагаскар, Нова Зеландія, Ісландія, Гренландія та інших. 

В Україні — 17 видів. Найголовніші: рдесник гребенястий (Stuckenia pectinata (L.) Börner, syn. Potamogeton pectinatus L.) — у річках і озерах, також у лиманах і морських затоках, у всій Україні; рдесник кучерявий (Potamogeton crispus L.); рдесник плавучий (Potamogeton natans L.). Обидва останні в озерах, ставках, старицях, рідше в річках, зрідка на півдні степу. 

Зарості Р. — місця нересту та нагулу риб. Листки мають багато вапна і тому іноді їх використовують для угноєння. Водоплавні птахи їдять деякі види рдесника.

Види 

 рдесник гостролистий (P. acutifolius Link ex Roem. & Schult.)
 рдесник альпійський (P. alpinus Balb.)
 P. amplifolius Tuck.
 P. antaicus Hagstr.
 P. australiensis A.Benn.
 рдесник Берхтольда (P. berchtoldii Fieber)
 P. bicupulatus Fernald
 P. biformis Hagstr.
 P. brasiliensis A.Benn.
 P. chamissoi A.Benn.
 P. cheesemanii A.Benn.
 P. chongyangensis W.X.Wang
 P. clystocarpus Fernald
 P. coloratus Hornem.
 рдесник стиснутий (P. compressus L.)
 P. confervoides Rchb.
 рдесник кучерявий (P. crispus L.)
 P. cristatus Regel & Maack
 P. delavayi A.Benn.
 P. distinctus A.Benn.
 P. diversifolius Raf.
 P. drummondii Benth.
 P. dunicola Tur
 P. epihydrus Raf.
 P. faxonii Morong
 P. ferrugineus Hagstr.
 P. floridanus Small
 P. foliosus Raf.
 P. fontigenus Y.H.Guo, X.Z.Sun & H.Q.Wang
 рдесник Фриса P. friesii Rupr.
 P. fryeri A.Benn.
 P. gayi A.Benn.
 рдесник злаколистий (P. gramineus L.)
 P. hagstromii A.Benn.
 P. hillii Morong
 P. hoggarensis Dandy
 P. illinoensis Morong
 P. intortusifolius J.B.He, L.Y.Zhou & H.Q.Wang
 P. iriomotensis Masam.
 P. juzepczukii P.I.Dorof. & Tzvelev
 P. leptanthus Y.D.Chen
 P. linguatus Hagstr.
 рдесник блискучий (P. lucens L.)
 P. maackianus A.Benn.
 P. mandschuriensis (A.Benn.) A.Benn.
 P. marianensis Cham. & Schltdl.
 P. montevidensis A.Benn.
 P. nanus Y.D.Chen
 рдесник плавучий (P. natans L.)
 рдесник вузлуватий (P. nodosus Poir.)
 P. nomotoensis Kadono & T.Nog.
 P. oakesianus J.W.Robbins
 рдесник туполистий (P. obtusifolius Mert. & W.D.J.Koch)
 P. ochreatus Raoul
 P. octandrus Poir.
 P. ogdenii Hellq. & R.L.Hilton
 P. oxyphyllus Miq.
 P. papuanicus G.Wiegleb
 P. paramoanus R.R.Haynes & Holm-Niels.
 P. parmatus Hagstr.
 P. pedersenii Tur
 рдесник пронизанолистий P. perfoliatus L.
 P. polygonifolius Pourr.
 рдесник довгастий P. praelongus Wulfen
 P. pseudopolygonus Hagstr.
 P. pulcher Tuck.
 P. punense A.Galán
 рдесник дрібний (P. pusillus L.)
 P. quinquenervius Hagstr.
 P. reniacoensis Sparre
 P. richardii Solms
 P. richardsonii (A.Benn.) Rydb.
 P. robbinsii Oakes
 рдесник рудий (P. rutilus Wolfg.)
 рдесник сарматський (P. sarmaticus Mäemets)
 P. schweinfurthii A.Benn.
 P. sclerocarpus K.Schum.
 P. sibiricus A.Benn.
 P. skvortsovii Klinkova
 P. solomonensis G.Wiegleb
 P. spathuliformis (J.W.Robbins) Morong
 P. spirilliformis Hagstr.
 P. spirillus Tuck.
 P. stenostachys K.Schum.
 P. strictifolius A.Benn.
 P. suboblongus Hagstr.
 P. sulcatus A.Benn.
 P. tennesseensis Fernald
 P. tepperi A.Benn.
 P. tricarinatus F.Muell. & A.Benn.
 рдесник волоскуватий (P. trichoides Cham. & Schltdl.)
 P. tubulatus Hagstr.
 P. ulei K.Schum.
 P. uruguayensis A.Benn. & Graebn.
 P. vaseyi J.W.Robbins
 P. wrightii Morong

 Джерело:

Примітки

Література 
 

Роди однодольних
Рдесникові